Мари́я Ива́новна Тамбула́това (1936—2010) — театральная актриса. Народная артистка Российской Федерации (1998).

Биография 
Мария Тамбулатова родилась 5 сентября 1936 года в Саратове.

В 1956 году после окончания средней школы принята артисткой в Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского. В 1961—1963 годах работала в Омском драматическом театре. С 1963 года — вновь в Пензенском областном драматическом театре.

В 1980 году ей было присвоено почётное звание «заслуженный артист РСФСР», в 1998 году — «народный артист России».

Мария Ивановна Тамбулатова скончалась 16 июня 2010 года в Пензе.

Похоронена на Новозападном кладбище Пензы.

Роли в театре 
На сцене ей сыграно около двухсот ролей, среди них:
 «Святая святых» И. П. Друцэ — Груня
 «Деньги для Марии» В. Г. Распутина — Мария
 «Тихий Дон» М. А. Шолохова — Дарья
 «Недоросль» Д. И. Фонвизина — Простакова
 «Звёзды на утреннем небе» А. Галича — Валентина
 «Дульсинея Тобосская» А. М. Володина — Тереса
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Анна Андреевна
 «Гарольд и Мод» Г. Хиггинса — Мод
 «Бесприданник» Разумовской — баба Паша
 «Вадим» М. Ю. Лермонтова — Марфа Игнатьевна
 «Тифлисские свадьбы» А.А.Цагарели — Ануш
 «Наливные яблоки» А. Н. Островского — Мавра Тарасовна
 «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского — Наталья Дмитриевна
 «Красавец-мужчина» А. Н. Островского — Аполлинария Антоновна
 «Гроза» А. Н. Островского — Феклуша
 «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Анна Семёновна
 «Самоубийца» Н. Эрдмана — Серафима Ильинична
 «Дорогая Памела!..» Дж. Патрика — Памела Кронки
 «Госпожа министерша» Б. Нушича — Савка
 «Мужчина к празднику или Пока она умирала» Н. М. Птушкиной — Софья Ивановна

Примечания

Ссылки 
 Сегодня в Пензе умерла народная артистка России Мария Тамбулатова

Актёры и актрисы Пензенского драматического театра им. Луначарского
Похороненные на Новозападном кладбище